«10 причин моей ненависти» () — американский комедийно-драматический телесериал 2009 года с Линдси Шоу и Меган Джетт Мартин в главных ролях. Премьера сериала состоялась на американском телеканале ABC Family 7 июля 2009 года. Сериал основан на фильме «10 причин моей ненависти» (1999) с Джулией Стайлз и Хитом Леджером в главных ролях.

29 апреля 2010 года сериал был закрыт после первого сезона.

Сюжет 
Сёстры Стрэтфорд, Кэт (Линдси Шоу) и Бьянка (Меган Джетт Мартин), только что переехали из Огайо в Калифорнию и пытаются устроиться на новом месте, в новой школе. Кэт — феминистка, социальная активистка, зелёная, вегетарианка, пацифистка, интеллектуалка и немного бунтарка, старается во всем следовать своим строгим принципам, что регулярно оборачивается для неё неприятностями. Бьянка — социальная бабочка, её главная цель в жизни — всем нравиться, она пытается завоевать популярность в новой школе, без которой, как ей кажется, невозможно жить весёлой, полноценной жизнью, но это оказывается не так-то просто на новом месте да ещё с такой сестрой в придачу.

В ролях

Критика 
На сайте-агрегаторе Metacritic сериал «10 причин моей ненависти» получил 66 баллов из 100. Брайан Лоури из Variety охарактеризовал шоу как «надежный рулон для кабельной сети, которая когда-то была альбатросом на шее родительской компании Disney». Рэнди Доун из The Hollywood Reporter считает, что сериал «имеет подлинную привлекательность». Майк Хейл из The New York Times включил сериал в десятку лучших в 2009 году, заявив, что «в самые тяжелые июльские дни, возможно, этот ситком был лучшим на телевидении».

Эпизоды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США, запущенные в 2009 году
Комедийно-драматические телесериалы США
Телесериалы-ситкомы США
Телесериалы Disney-ABC Domestic Television
Программы телеканала Freeform
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Калифорнии
Телесериалы США 2000-х годов
Подростковые драмы США
Телесериалы, снятые по мотивам фильмов
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 2010 году